

Letteratura 
 Morte presunta (...And Presumed Dead) – romanzo di Lucille Fletcher, Il Giallo Mondadori n. 844
 Morte presunta (Seven Years Dead) – romanzo di Seldon Truss
 Morte presunta (A Presumption of Death) – romanzo di Dorothy L. Sayers e Jill Paton Walsh del 2002, I Classici del Giallo Mondadori n. 1004

Televisione 
 Morte presunta (Presumed Dead) – episodio della quarta stagione de La grande vallata

Altro 
 Morte presunta – istituto giuridico di volontaria giurisdizione del diritto italiano con il quale, attraverso una pronuncia del Tribunale, una persona viene ritenuta morta